Napoleoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Napoleoni (* 1937), italienischer Fußballspieler
 Claudio Napoleoni (1924–1988), italienischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Loretta Napoleoni (* 1955), italienische Journalistin und politische Analystin
 Luigi Napoleoni (* 1937), italienischer Boxer
 Stefano Napoleoni (* 1986), italienischer Fußballspieler